33-й полк:
 33-й мотострелковый Берлинский Донской казачий полк
 33-й егерский полк
 33-й зенитный ракетный полк
 33-й Вирджинский пехотный полк
 33-й отдельный инженерный полк
 Елецкий 33-й пехотный полк
 33-й Нью-Йоркский пехотный полк